bubo, inaczej dymienica – duży obrzęk zapalny węzłów chłonnych
 Bubo – rodzaj ptaków z rodziny puszczykowatych